Austromitra är ett släkte av snäckor. Austromitra ingår i familjen Costellariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Austromitra